Rocca Sanvitale si riferisce a tre fortificazioni in provincia di Parma:
Rocca Sanvitale, situata nel territorio comunale di Fontanellato
Rocca Sanvitale, situata nel territorio comunale di Noceto
Rocca Sanvitale, situata nel territorio comunale di Sala Baganza